Zlatá rybka může být:

 Zlatá rybka, pohádkové kouzelné zvíře plnící obvykle 3 přání
 Pohádka o rybáři a rybce, 1833, autor Alexandr Sergejevič Puškin
 O zlaté rybce (film), 1954, režie Jiří Trnka, vypráví Jan Werich
 O zlaté rybce (píseň), autor Marek Eben
 Zlatá rybka (píseň), autor František Nedvěd
 Karlík, zlatá rybka, TV seriál, 2010, Jan Balej
 Karas zlatý, sladkovodní ryba
 Zlatá rybka (zapsaný ústav) dobročinná organizace v Praze od roku 2015